En illusion er en fejlfortolkning af et eller flere sanseindtryk. Ofte er den sansende selv bevidst om, at vedkommende (formodentlig) tager fejl. Illusionen spiller en særlig rolle i kunsten, idet denne i mange tilfælde bruger illusionen som virkemiddel, til at give modtageren en oplevelse af noget andet, end det der faktisk foregår. Det kan fx være søjler, der er malet så de ligner marmor, mandlige skuespillere klædt ud som kvinder eller teatertorden. En tryllekunstners kunst består netop i, at indgive publikum en overbevisende illusion, at han eller hun har magiske evner.

Afledt af hovedbetydningen bruges illusion også om en vilkårlig fejlagtig opfattelse - om denne så er opstået som følge af fejltolkede indtryk, fejlagtige oplysninger eller fejlagtige formodninger -  "de har en illusion om at jeg er rig".

Se også 
 Hallucination
 Optisk illusion, se synsbedrag

Virkelighed